Meana ist der Name der italienischen Gemeinden:

 Meana di Susa, Provinz Turin, Piemont
 Meana Sardo, Provinz Nuoro, Sardinien
 Meana Point, eine vereiste Landspitze an der Nordküste Nelson Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Meana ist Teil des Familiennamens folgender Personen:
 Carlo Ripa di Meana (1929–2018), italienischer Politiker